Mottram est un nom de famille anglais, porté notamment par :

 Buster Mottram (né en 1955), ancien joueur de tennis britannique, fils de Tony Mottram.
 Craig Mottram (né en 1980), athlète australien.
 Leslie Mottram (né en 1951), ancien arbitre de football écossais.
 Linda Mottram (née en 1957), ancienne joueuse de tennis britannique, fille de Tony Mottram.
 Mikey Mottram (né en 1990), coureur cycliste britannique. 
 Tony Mottram (1920–2016), joueur britannique de tennis.

Toponyme 
 Mottram St. Andrew, localité anglaise dans le comté de Cheshire.